Саня Мирза и Махеш Бхупати — чемпионы турнира.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Янь Цзы /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Марцин Матковски (Первый раунд)
  Лизель Хубер /  Джейми Маррей (Второй раунд)

<ol start="5">
 Алёна Бондаренко /  Андре Са ''(Первый раунд)
 Квета Пешке /  Павел Визнер ''(Первый раунд)
 Анабель Медина Гарригес /  Томми Робредо ''(Полуфинал)
 Катерина Бондаренко /  Джордан Керр ''(Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 

Взрослые